!Liste C
Krater auf dem Mars/C